Cox může být:

příjmení
 Alan Cox (* 1968) – britský programátor
 Alex Cox (* 1954) – britský režisér
 Brad Cox  (1944–2021) – americký počítačový vědec
 Brian Cox (* 1968) – britský fyzik
 Brian Cox (herec) (* 1946) – skotský herec
 Carl Cox (* 1962) – barbadoský hudebník
 Courteney Cox (* 1964) – americká herečka
 David Cox (1783–1859) – anglický malíř
 Charlie Cox (* 1982) – britský herec
 Jo Cox (1974–2016) – britská politička, oběť atentátu
 J'den Cox (* 1995) – americký zápasník ve volném stylu
 Lynne Coxová (* 1957) – americká dálková plavkyně
 Nathan Cox (* 1971) – americký režisér
 Sophie Coxová (* 1981) – britská judistka
 Terry Cox (* 1937) – britský bubeník
 Tony Cox (* 1958) – americký herec

COX ve vědě
 Cyklooxygenáza – enzym 
 Cytochrom c oxidáza – enzym

jiné významy
 Coxova reneta – odrůda dřeviny

Anglická příjmení